Investigation peut être synonyme d'enquête.
 Investigation est une émission de télévision belge créée en 2020.
Investigations est un film équatorien sorti en 2004.
Investigation est une chaîne de télévision québécoise.